Le mot Sonata peut signifier :
 Sonate, une composition instrumentale de musique classique à plusieurs mouvements.
 Sonate (forme), une forme musicale.

Le nom Sonata peut se référer à :
Sonata (médicament), une marque déposée pour le Zaleplon, un hypnotique.
 Sonata, un modèle de véhicule du constructeur automobile Hyundai.